La clemenza di Tito – dramma in tre atti di Pietro Metastasio rappresentato la prima volta in Vienna il 4 novembre 1734 con la musica di Antonio Caldara; fu musicato successivamente da oltre una ventina di compositori
 La clemenza di Tito – opera lirica in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Caterino Mazzolà, rappresentata per la prima volta al Teatro degli Stati di Praga il 6 settembre 1791
 La clemenza di Tito (o Tito Vespasiano) – opera seria in tre atti di Johann Adolf Hasse su libretto di Pietro Metastasio; la prima rappresentazione si tenne al Teatro di Pesaro il 24 settembre 1735
 La clemenza di Tito – opera di Christoph Willibald Gluck su libretto di Pietro Metastasio del 1752